Didi (1928–2001) Valdir Pereira, világbajnok (1958, 1962) brazil labdarúgó
 Didi (1963) Diedja Maglione Roque Barreto, válogatott brazil labdarúgó, olimpikon
 Didi (1976) Sebastião Pereira do Nascimento, brazil labdarúgó, csatár
 Didi (1982) Cleidimar Magalhães Silva, brazil labdarúgó, csatár
 Didi (1985) Didac Rodríguez González, spanyol labdarúgó
 Didi (1991) Vinicius José Ignácio, brazil labdarúgó, hátvéd
egyéb
 Didi, település Iránban
 DiDi, kínai gépkocsikölcsönző cég